Роб Цепп (,  7 вересня 1981, Ньюмаркет) — німецький хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Німеччини.

Ігрова кар'єра 
Уродженець канадського містечка Ньюмаркет Роб розпочав свою спортивну кар'єру виступами за місцеву юніорську команду «Ньюмаркет Гаррікейнс», згодом за «Плімут Вейлерс».

Був обраний на драфті НХЛ 1999 року під 99-м загальним клубом «Атланта Трешерс». У 2001 року був обраний на драфті НХЛ під 110-м загальним номером командою «Кароліна Гаррікейнс». Відігравши за команди «Флорида Еверблейдс» та «Лоуелл-Лок Монстерс» влітку 2005 відправляється до Європи, де два роки захищає кольори фінської СайПи. 

У 2007 році уклав контракт з німецьким клубом «Айсберен Берлін».

1 липня 2014 року Цепп уклав однорічний контракт з командою НХЛ «Філадельфія Флаєрс». 21 грудня Цепп дебютував у матчі проти «Вінніпег Джетс», «Флаєрс» здобув перемогу в овертаймі 4–3.

Загалом провів 35 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Німеччини.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини в складі «Айсберен Берлін» — 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.

Статистика

Примітки

Посилання 

 

німецькі хокеїсти
німецькі хокейні воротарі‎
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Хокеїсти АХЛ‎‎
Хокеїсти СайПа
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Кароліна Гаррікейнс»